ou U-156 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 156, sous-marin de type , a été construit en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant être coulé le .
 L'Unterseeboot 156, sous-marin de type IX.C a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant être coulé le .

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940